FV-3 (Spanje), een weg in Spanje;
Vervoost FV-3 Delphin, een Duitse 'ultralight' vliegtuig, geïntroduceerd in 2010.